Анатолий Гуськов:
 Гуськов, Анатолий Владимирович (род. 1948) — российский политик, депутат Государственной думы I созыва.
 Гуськов, Анатолий Михайлович (1914—2005) — сотрудник советских спецслужб, генерал-майор, глава КГБ Азербайджанской ССР (1954—1956).